Результаты выступления сборной команды Великобритании на зимних Олимпийских играх 2002 года, проходивших в Солт-Лэйк-Сити, США. Честь королевства защищали сорок девять спортсменов, принимая участие в одиннадцати видах спорта. В результате команда удостоилась двух медалей — золотой и бронзовой.

Медалисты

Золото 
Рона Мартин, Дебора Нокс, Фиона Макдональд, Дженис Ранкин — женский кёрлинг.

Бронза 
Алекс Кумбер — женский скелетон.

Алан Бакстер пришёл третьим в мужском слаломе, однако позже его уличили в применении запрещённых веществ, в частности метамфетамина. Сам спортсмен отрицал умышленное использование препарата, но Всемирное антидопинговое агентство, тем не менее, лишило его медали и дисквалифицировало на три месяца.

Состав олимпийской сборной Великобритании

Бобслей 

 Спортсменов — 14

 Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Официальный репортаж с Олимпийских игр  
 Результаты в базе Международного олимпийского комитета 

Спорт в Великобритании в 2002 году
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года